Гражда́нство Российской Федера́ции — устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

Гражданами России, то есть физическими лицами, обладающими гражданством Российской Федерации, по действующему законодательству являются:
 лица, имеющие гражданство России на день вступления в силу Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года (то есть на 1 июля 2002 года), и в последующем не прекратившие гражданства России;
 лица, которые приобрели гражданство России в соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года.

История

Гражданство РСФСР 

До 1 сентября (14 сентября) 1917 года, даты принятия Постановления Временного правительства об учреждении в России республиканской формы правления, в Российской Империи существовал институт подданства, который закреплял правовое неравенство подданных, во многих чертах сложившееся в феодальную эпоху Средневековья.

Подданные Российской империи к октябрю 1917 году подразделялись на несколько разрядов с особым правовым статусом:
 природные подданные, в составе которых, в свою очередь, выделялись:
 дворяне (потомственные и личные);
 духовные лица (делились по вероисповеданиям);
 городские обыватели (разбивались на группы: почётные граждане, купцы, мещане и цеховые);
 сельские обыватели;
 инородцы (восточные народы и евреи);
 финляндские обыватели.

С принадлежностью к той или иной категории подданных имперское законодательство связывало весьма существенные различия в правах и обязанностях. Например, четыре группы природных подданных делились на лиц податного и неподатного состояния. Лица неподатного состояния (дворяне и почётные граждане) пользовались свободой передвижения и получали бессрочные паспорта для проживания на всей территории Российской империи; лица податного состояния (мещане и крестьяне) такими правами не обладали.

После Октябрьской революции Совет Народных Комиссаров и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 10 (23) ноября 1917 года приняли Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». В нём устанавливалось, что:1. Все существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины упраздняются.2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр., титулы — княжеские, графские и пр.) и наименование гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются и устанавливается одно общее для всего населения России наименование — граждан Российской Республики.

5 апреля 1918 года ВЦИК принял Декрет «О приобретении прав российского гражданства». Он давал возможность иностранцу, проживающему в пределах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, стать российским гражданином. Полномочия принимать в российское гражданство иностранцев были предоставлены местным Советам, которые выдавали им удостоверения о приобретении прав российского гражданства. В исключительных случаях допускалось принятие ВЦИКом в число граждан РСФСР лиц, находящихся за её пределами, через дипломатического представителя РСФСР. Народный комиссариат по внутренним делам регистрировал всех принятых в гражданство иностранцев и публиковал их списки для всеобщего сведения.

Принятая V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики отнесла издание общих постановлений о приобретении и утрате прав российского гражданства и о правах иностранцев на территории Республики к предметам ведения Всероссийского съезда Советов и ВЦИК (п. «р» ст. 49). За местными Советами Конституция закрепила полномочия «без всяких затруднительных формальностей» предоставлять права российского гражданства, «исходя из солидарности трудящихся всех наций», тем иностранцам, которые проживали в Республике «для трудовых занятий, принадлежали к рабочему классу или к не пользующемуся чужим трудом крестьянству» (ст. 20).

Гражданство СССР 

С образованием Союза Советских Социалистических Республик было введено общесоюзное гражданство СССР. В главе II Основного Закона (Конституции) СССР 1924 года «О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве» было установлено, что для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство.

Гражданство Российской Федерации 

28 ноября 1991 года в связи с распадом СССР Верховным Советом РСФСР был принят закон «О гражданстве РСФСР», который используют с момента опубликования — 6 февраля 1992 года. По факту, сущность российского гражданства заключается в том, что Российская Федерация обозначила себя правопреемником и правопродолжателем Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР); институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности При определении принадлежности лица к гражданству Российской Федерации необходимо применять акты законодательства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, бывшего СССР или существовавшего до 7 ноября (25 октября) 1917 года Российского государства, действовавшие на момент наступления обстоятельств, с которыми связывается принадлежность лица к гражданству Российской Федерации.

В связи с изменением наименования государства в названии и тексте Закона слова «Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» и «РСФСР» 14 июля 1993 года были заменены словами «Российская Федерация» в соответствующем падеже.

В 1997 году Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации было принято решение о разработке новой редакции Закона «О гражданстве Российской Федерации», так как Закон РФ 1991 года разрабатывался в переходный период становления новой российской государственности, и в нём не были учтены особенности последующего развития России, характера взаимоотношений с новыми независимыми государствами, он не полностью соответствовал Конституции РФ 1993 года. К тому же Российская Федерация в 1997 году предприняла шаги по подписанию Европейской конвенции о гражданстве.

1 июля 2002 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», принятый Государственной Думой Российской Федерации 31 мая того же года.

Действующее законодательство о гражданстве России 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются:
 Конституцией Российской Федерации 1993 года
 международными договорами России
 Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года
 а также принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми актами России.

Конституцией России установлено, что вопросы гражданства относятся к компетенции Российской Федерации.

Принципы гражданства России 

Статья 4 Федерального закона содержит принципы гражданства:
 Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его приобретения (п. 2)
 Проживание гражданина России за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской Федерации (п. 3)
 Гражданин России не может быть лишён гражданства Российской Федерации или права изменить его (п. 4)
 Гражданин России не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству (п. 5)
 Российская Федерация поощряет приобретение гражданства России лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации (п. 6)
 Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства (п.7).

Приобретение гражданства России 
Порядок приобретения гражданства России устанавливается в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» и определяется в Указе Президента России от 14 ноября 2002 года «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».

Приобретение гражданства России основано на сочетании двух принципов: «права крови» (jus sanguinis) и «права почвы» (jus soli).

Основания приобретения гражданства России:

1) Филиация — по рождению. Виды:

 оба родителя или единственный родитель имеют гражданство РФ. Место рождения ребёнка не важно;
 один из родителей имеет гражданство РФ, второй родитель — лицо без гражданства либо признан безвестно отсутствующим;
 один родитель — гражданин РФ, второй родитель — иностранный гражданин. Местом рождения ребёнка является территория РФ, либо вне территории РФ и государство рождения не предоставляет ребёнку своё гражданство. В противном случае ребёнок становится гражданином государства рождения либо государства второго родителя;
 оба родителя — иностранные граждане или лица без гражданства, проживающие на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный его родитель, не предоставляет ребёнку своё гражданство;
 родители неизвестны и не объявляются в течение 6 месяцев.

2) Натурализация. Приём в гражданство РФ по заявлению. Критерии для заявителя в общем порядке:

 совершеннолетие;
 5 лет непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство;
 обязательство гражданина исполнять Конституцию РФ и законодательство РФ;
 владение русским языком (лица, определённые законом, освобождаются от предоставления документа, подтверждающего знание русского языка);
 наличие законного источника средств к существованию.

Срок проживания в России может быть уменьшен до 1 года в силу особых профессиональных особенностей, благодаря которым гражданин представляет интерес для России.

Президент своим указом может принять в гражданство РФ лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, в общем порядке без соблюдения вышеуказанных критериев.

Также существует упрощенный порядок приема в гражданство, снимающий обязанность проживать на территории в течение 5 лет. На упрощенный прием в гражданство могут претендовать лица, которые:

 имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
 имели гражданство СССР, проживают в государствах, входивших в СССР, и не приобрели гражданства этих государств (лица без гражданства);
 родились на территории РСФСР;
 состоят 3 года в браке с гражданином РФ;
 имеют недееспособного сына или дочь;
 получили образование на территории РФ и работали в течение трех лет;
 являются предпринимателями и уплатили налогов не менее 1 000 000 рублей за 3 года;
 являются крупными инвесторами;
 носители русского языка (лица проживавшие в РСФСР, либо имеющие родственников по восходящей линии, постоянно проживавших в РСФСР);
 участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;

Упрощён порядок приёма в гражданство России гражданам некоторых государств СНГ, с которыми заключены соглашения об упрощенном порядке приема в гражданство.

Ограничения для приёма в гражданство РФ (как в случае натурализации, так и в случае восстановления в гражданстве).
Не подлежат приему в гражданство РФ, а являвшиеся гражданами РФ ранее не восстанавливаются:
 лица, выступающие за насильственное изменение основ конституционного строя РФ или иными действиями угрожающие безопасности России;
 лица, участвующие или участвовавшие в прошлом в вооруженных конфликтах либо в совершении в ходе таковых действий, направленных против Вооруженных сил РФ, либо в совершении террористических актов или в подготовке к их совершению;
 лица, предоставившие подложные документы или сообщившие заведомо ложные сведения при подаче заявления;
 лица, состоящие на военной службе, службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства;
 лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость как в РФ, так и за её пределами;
 лица, преследуемые компетентными органами (как России, так и иностранных государств) в уголовном порядке за совершение преступлений (соответствующих преступлениям по нашему законодательству).

3) Восстановление.

В гражданство РФ по личному заявлению принимаются лица, ранее имевшие гражданство России.

Критерии:

 совершеннолетие;
 3 года непрерывного проживания в РФ с момента получения вида на жительство;
 обязательство гражданина исполнять Конституцию РФ и законодательство РФ;
 владение русским языком;
 наличие законного источника средств к существованию.

4) Оптация.

Принятие в гражданство при его выборе в результате изменения Государственной границы Российской Федерации (оптация)

 активная — требуются какие-либо действия со стороны гражданина;
 пассивная — требуется либо соглашение на это гражданина, либо его бездействие.

5) Следование ребёнка гражданству родителей.

Ребёнок приобретает гражданство РФ в результате приобретения его родителями.

24 июля 2020 года вступили в силу поправки в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» внесли поправки, упрощающие получение гражданства России для иностранцев:
 Отменена обязанность для приобретение гражданства представить документ о выходе из имеющегося гражданства;
 Отменена обязанность для приобретения гражданства предъявить документы, подтверждающие источник его средств к существованию;
 Граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана получили право при получении вида на жительства (вне зависимости от срока проживания в России) подать документы на приобретение гражданства;
 Иностранец, окончивший российский вуз, вправе подать на приобретение гражданства, если проработал официально 1 год;

12 октября 2020 года поправки в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» разрешили трудоспособным иностранцам получить российское гражданство «по детям, проживающим на территории России».

21 сентября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении иностранцам, воюющим на стороне России, гражданства в упрощённом порядке. Согласно документу, иностранцам, заключившим контракт с Вооружёнными силами РФ, будет предоставляться возможность подачи заявления о приёме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство. Также они получают право не соблюдать условие для получения гражданства РФ о непрерывном пятилетнем проживании в России с момента получения ВНЖ.

Статистика иностранцев, приобретших гражданство России 
По данным Министерства внутренних дел России в 2019 году число иностранцев, приобретших гражданство России, составило около 500 тысяч человек, а за 11 месяцев 2020 года в гражданство РФ принято более 563 тыс. иностранных граждан, что на 32 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего со второй половины 2002 года до 2021 года российское гражданство приобрели 7,3 млн человек (без учёта родившихся). С января по декабрь 2022 года российские гражданство, по данным миграционной службы получили 691 045 граждан зарубежных государств. Годом ранее эта цифра составила 735 385 иностранцев.

Присяга 
Для желающих принять гражданство РФ 12 июля 2017 года Госдумой был принят текст присяги. Законопроект был подписан президентом Путиным и вступил в силу 1 сентября 2017 года.

Текст присяги

Прекращение гражданства России 

Основания для прекращения гражданства России:

1) Добровольный выход из гражданства РФ. Необходимо заявление гражданина и исполнение всех обязательств перед Россией: отсутствие задолженностей по налогам, отсутствие инцидентов привлечения компетентными органами в качестве обвиняемого по уголовному делу и вступившего в отношении гражданина обвинительного приговора, подлежащего исполнению. Также заявитель должен либо иметь гражданство иностранного государства (имеющее обоюдное признание с Российской Федерацией), либо гарантии его приобретения.

2) Обратная оптация. Выбор гражданства другого государства при изменении Государственной границы Российской Федерации.

3) Изменение гражданства родителями.

Отказ от гражданства России, в отсутствие другого гражданства и без гарантий приобретения такового, Конституцией РФ и действующим законодательством допускался до вступления в силу Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», не допускающего такой выход.
По решению Конституционного суда России статья 6 Конституции России и пункт b статьи 4 Европейской конвенции о гражданстве разрешают не допускать выхода из гражданства в случае, если человек в результате становится лицом без гражданства.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин предложил Государственную думу рассмотреть проект федерального закона, вносящем поправки в закон «О гражданстве». В проекте речь идет о расширении основания для лишения приобретенного гражданства. 5 апреля 2021 года документ прошел первое чтение. В этой версии документа говорилось, что среди оснований предусмотрены преступления террористической и экстремистской направленности, «некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ».

По информации МВД РФ в 2022 году добровольный выход из российского гражданства на территории страны был оформлен 40 заявителям.

Множественное гражданство 

В ряде случаев возможна такая ситуация, когда гражданин России является одновременно гражданином других государств.

Множественное гражданство — наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) одного или нескольких иностранных государств.

Пребывание в множественном гражданстве не делает исключений из обязанностей для таких лиц. Такое лицо, как правило, обязано платить налоги в двух государствах, нести воинскую обязанность в двух государствах, лишается права занимать определённые должности (адвоката, судьи, госслужащего и т. д.).

Согласно Конституции РФ, гражданин РФ (цитата): «…может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.»(ст. 62). Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации.

В настоящее время действуют следующие международные договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы множественного (двойного) гражданства:
 Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства (1995 год).

До 18 мая 2015 года действовало Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства (1993 год).

К настоящему времени термин «двойное гражданство» в России должен применяться только к гражданам одновременно России и Таджикистана. Во всех остальных случаях должно использоваться понятие «иное гражданство», «второе гражданство».
При этом вопросы двойного гражданства, также как вопросы иного гражданства, до конца не урегулированы. Так, на 2019 год в Туркменистане продолжают проживать около 40 тысяч обладателей двойного гражданства России и Туркменистана. А наличие двойного гражданства России и Таджикистана/Туркменистана, как и наличие иного гражданства, является препятствием при трудоустройстве на госслужбу. Поэтому обычно как обладатели двойного гражданства, так и обладатели второго гражданства считаются лицами с иностранным гражданством без различий.

Правовой статус гражданина России 

Права и свободы человека в России закреплены в главе 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина». Провозглашается, что гражданин Российской Федерации обладает на её территории всеми правами и свободами и несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией России.

В науке права и свободы человека разделяются на шесть групп:
 Личные
 Политические
 Экономические
 Социальные
 Культурные
 Экологические

При этом личные права связаны со статусом гражданина как человека (например, право на жизнь) и потому присущи всем людям. Политические же права вытекают из состояния гражданства. Поэтому при наличии иного гражданства, гражданин России лишается некоторых политических прав (ограничения по государственной и муниципальной службе, ущемление пассивного избирательного права, ограничения при занятии некоторых должностей и т. д.).

Правам корреспондируют обязанности.

Гражданство Российской Федерации и брак 
Отношения по данному вопросу урегулированы статьёй 8 закона:
 Заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом, не имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц
 Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой изменение гражданства другого супруга
 Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супругами детей

После регистрации брака требуется получить разрешение на временное проживание (РВП). Оно действительно три года. Благодаря такому разрешению появляется право работать без получения дополнительных документов.

Гражданство детей 
Отношения по данному вопросу урегулированы статьёй 9 закона:
 Гражданство ребёнка при приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации одним из его родителей либо обоими его родителями сохраняется или изменяется в соответствии с законом.
 Для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации ребёнком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо его согласие
 Гражданство Российской Федерации ребёнка не может быть прекращено, если в результате прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без гражданства
 Гражданство ребёнка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишённых родительских прав. В случае изменения гражданства ребёнка не требуется согласие его родителей, лишённых родительских прав

Атрибуты гражданина Российской Федерации 

В статье 10 закона сказано, что документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица.

Паспорт 

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.

В соответствии с ГК РФ, граждане приобретают права и исполняют обязанности под своим именем, фамилией и отчеством. Формально паспорт не нужен для того, чтобы гражданин обрёл гражданские права и смог исполнить обязанности. Однако отсутствие паспорта резко сокращает возможности гражданина реализовать свои права, даже если у него сохраняется заграничный паспорт, водительское удостоверение или военный билет, позволяющие его однозначно идентифицировать.

В 2010 году Федеральной миграционной службой России выявлено 65 тысяч человек, проживающих в России, имеющих российский паспорт, но не имеющих российского гражданства, так как на момент получения ими паспортов их данные не поступили в единую информационную базу. 35 тысяч паспортов на декабрь месяц было изъято. Их владельцам предстоит доказывать правомочность своего российского гражданства в суде.

Граждане России за рубежом 

Граждане России составляют 1,5 % населения Латвии на середину 2010 года, в Литве на 2010 год они составляют 0,35 % населения. В Эстонии по переписи 2011 г. граждане России составляли 6,5 % населения.

См. также 
 Гражданство СССР
 Подданство Российской империи // Подданство

Примечания

Литература 
 Кутафин О. Е. Российское гражданство. — М.: Юристъ, 2004. — 589 c.
 Корж Н. Я. . — С-Пб.: ИД «НЕВА», 2004. — 160 с. — ISBN 5-7654-3316-2.
 Авакьян С. А. Гражданство Российской Федерации. — М.: Рос. Юрид. изд. дом, 1994. — 128 с.
 Авакьян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. — С-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2000. — 643 с.
 Бархатова Е. Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ / 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2009. — 480 с.
 Мостовой А. Верни гражданство! (практическое руководство для 27 000 000 соотечественников). — М.: «РУсская панорама», 2003. — 320 с.

Ссылки 

 
 
  // КонсультантПлюс.
  // Банк судебных решений.
 

Государственное устройство России
Россия